Баскетболистка года среди студентов по версии Associated Press () — ежегодная баскетбольная награда, вручаемая по результатам голосования лучшей баскетболистке среди студентов по версии американского информационно-новостного агентства Associated Press (1-й дивизион NCAA). Голосование проводится среди баскетбольных обозревателей Associated Press, свои голоса они подают после окончания регионального турнира плей-офф, но перед стартом финала четырёх, то есть в начале апреля. Трофей был учреждён и впервые вручён Ребекке Лобо из Коннектикутского университета в сезоне 1994/95 годов.

Наряду с такими трофеями как, награда имени Джеймса Нейсмита, приз имени Маргарет Уэйд, награда имени Джона Вудена и баскетболистка года по версии USBWA, является одной из пяти главных премий женской баскетбольной NCAA.

Лишь шесть игроков: Чамик Холдскло, Сеймон Огастус, Кэндис Паркер, Майя Мур, Бриттни Грайнер и Брианна Стюарт выигрывали эту награду по несколько раз, причём Стюарт завоёвывала её три раза. Чаще других обладателями этого трофея становились баскетболистки Коннектикутского университета (11 раз), университета Теннесси (5 раз), а также Бэйлорского университета и университета штата Луизиана (по 2 раза). Действующим победителем в этой номинации является Меган Густафсон из Айовского университета.

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетбольные награды NCAA‎
Ассошиэйтед Пресс